Tinordi ist der Familienname folgender Personen:

 Jarred Tinordi (* 1992), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Mark Tinordi (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler
 Matt Tinordi (* 1989), US-amerikanischer Eishockeyspieler